Miracolo economico giapponese
Miracolo economico greco
Miracolo economico italiano
Wirtschaftswunder, miracolo economico tedesco